Hummel International – duńska firma odzieżowa 
 Hummel – niemieckie samobieżne działo polowe

Osoby o tym nazwisku:
 Franz Hummel – francuski kierowca rajdowy
 Herbert Hummel – niemiecki funkcjonariusz państwowy
 Johann Nepomuk Hummel – austriacki kompozytor, wolnomularz

Inne:
 (16398) Hummel – planetoida z pasa głównego asteroid